Польский — прилагательное от поляк.
 Польский гриб — гриб рода Моховик (лат. Xerocomus).
 Польский коридор — обозначение польской территории в 1919—1939 гг., отделявшей Восточную Пруссию от территории Германии.
 Польский формат — формат хранения данных.
 Польский язык — язык поляков.

Топоним 
 Польский — хутор, Шпаковский район, Ставропольский край.

Фамилия 
 Польский, Анатолий Афанасьевич (1921—2019) — генерал-майор авиации.
 
 Польский, Спартак Александрович (1930—1994) — белорусский советский географ.
 Польский, Юрий Ехилевич (1931—2018) — советский и российский физик, доктор физико-математических наук, заслуженный деятель науки РФ.

См. также 
 Перепольский

Примечания